Yield englisch für Ausbeute bezeichnet:
 Ausbeute (Halbleitertechnik)
 Rendite
 All-Risks Yield (Nettoanfangsrendite bei Immobilieninvestitionen)
 Yield-Spread-Analyse, der englische Begriff für die Portfolioanalyse
 Yield Management
 Yield Spread, Aufschlag auf einen vereinbarten Referenzzinssatz (Risikoprämie)
 Yield (Album), ein Album der Band Pearl Jam

Siehe auch:
Ausbeute

fr:Rendement